Jörgen „Jögge“ Mårtensson (* 4. Dezember 1959) ist ein ehemaliger schwedischer Orientierungsläufer und Leichtathlet. Mårtensson wurde 1991 und 1995 Weltmeister über die klassische Langdistanz im Orientierungslauf und gewann zwischen 1981 und 1997 insgesamt zehn Medaillen bei Orientierungslauf-Weltmeisterschaften.

Als Jörgen Mårtensson 1991 mit Gold über die lange Distanz seine erste Weltmeisterschafts-Einzelmedaille gewinnen konnte, war er schon fast 32 Jahre alt. Doch gehörte er schon seit zehn Jahren zur erweiterten Weltspitze, was er bereits 1982 mit seinem Sieg bei den Nordischen Meisterschaften beweisen konnte. Die Länge seiner Karriere – 20 Jahre lief unter den Besten der Welt – ist beispielslos. Mit zehn WM-Medaillen gehört Mårtensson zu den besten Orientierungsläufern aller Zeiten, dabei hat er auch des Öfteren das Podest oftmals nur knapp verpasst. Achtmal kam er bei Weltmeisterschaften auf die Plätze vier bis sechs, darunter auch zweimal mit der Staffel, mit der er nie einen Weltmeistertitel gewinnen konnte. Neben seinen zwei Weltmeistertiteln lassen sich auch fünf Nordischer-Meister-Titel und zehn schwedische Meisterschaften aufzählen, darunter einen im Marathon, den er 1998 beim Stockholm-Marathon als bester Schwede gewann. Zudem wurde er 1978 nordischer Juniorenmeister, fünfmal schwedischer Juniorenmeister und 1996 Veteranen-Weltmeister. 1996 gewann er auch die erste Austragung der Park World Tour.

1988, 1991, 1995 und 1997 wurde er in Schweden zum Orientierungsläufer des Jahres ausgezeichnet.

Platzierungen 
 Legende: WM = Weltmeisterschaften; EM = Europameisterschaften; WG = World Games; WC = Weltcup; ONM = Offene Nordische Meisterschaften; NM = Nationale Meisterschaften 

Jörgen Mårtensson startete in seiner Karriere für die Vereine Malmby IF, Almby IK und Strängnäs-Malmby OL. 1981, 1996 und 1997 gewann er das O-Ringen.

Weblinks 
 Statistik über Jörgen Mårtensson

Orientierungsläufer (Schweden)
Marathonläufer (Schweden)
Weltmeister (Orientierungslauf)
Schwedischer Meister (Orientierungslauf)
Geboren 1959
Schwede
Mann